Szwajcaria:
 Chise – rzeka, dopływ Aare
 Chise – szwajcarska nazwa gminy Kiesen

Zambia:
 Chise – rzeka

Osoby:
 Chise Nakamura – japońska aktorka